Teobaldo I «el Trovador» (Troyes, 30 de mayo de 1201-Pamplona, 8 de julio de 1253) fue rey de Navarra (1234-1253) y IV conde de Champaña y Brie (1201-1253) fue un noble francés vinculado con el trono de Navarra.

Biografía 
Era sobrino de Sancho VII el Fuerte, hijo de su hermana Blanca de Navarra casada en 1199 con el conde Teobaldo III de Champaña. Nació a finales de mayo de 1201, a la semana de fallecer su padre como cruzado de Tierra Santa. También era sobrino de Berenguela de Navarra casada con Ricardo Corazón de León. Su padrino fue Felipe II de Francia que le educó en la corte francesa.

Regencia condal 
Durante la minoría de Teobaldo como conde de Champaña y Brie, la regencia fue ejercida por su madre Blanca de Navarra, que tuvo que hacer frente a las pretensiones de sus primas Alicia y Filipa de Champaña, hijas de Enrique II y sobrinas de Teobaldo III que le había sucedido en el título. Blanca recurrió al papa Inocencio III que, agradecido por los numerosos servicios prestados por los antepasados de Teobaldo, acogió con agrado su solicitud.

El 22 de mayo de 1222, fue armado caballero por Felipe Augusto, rey de Francia, junto a Felipe, conde de Boulougne, y participó, ya coronado el rey Luis VIII de Francia, en las expediciones francesas contra los ingleses, en 1224, y contra los albigenses, en 1226. Sin embargo, ese año desaparece del entorno del rey, no asiste a la coronación de Luis IX de Francia y «alió con sus enemigos» posteriormente.

Matrimonios 
Fue prometido a Margarita de Escocia, hija de Guillermo I de Escocia y hermana del entonces rey Alejandro II de Escocia, pero en la fecha convenida no se presentó por lo que Teobaldo se casa en mayo de 1220 con Gertrudis, condesa de Metz y Dagsburgo contra los deseos del emperador Federico II. En 1222 Teobaldo la repudió bien por consanguinidad (siguiendo a Alberico de Trois-Fontaines) o esterilidad (según Richer de Senones).

Se une poco después en segundas nupcias con Inés de Beaujeu, prima del rey Luis VIII de Francia que le dio una hija, Blanca que después será nombrada heredera de Navarra y se convertiría en duquesa de Bretaña (1236). Inés falleció el 11 de julio de 1231.

Se comprometió en 1231, con  Yolanda, hija de Pedro I de Bretaña y de Alix de Thouars, duquesa hereditaria de Bretaña pero este compromiso tampoco resultó en matrimonio tras presentarse en el monasterio de Valsecret el arzobispo de Bourges el 2 de julio y disolver la asamblea.

Teobaldo se casó en tercer lugar con Margarita de Borbón, hija de Archimbaldo VIII de Borbón y de Alicia Guigone de Forez. Teobaldo y Margarita tendrían seis hijos.

Rey de Navarra 
Muerto Sancho VII, los navarros olvidaron la voluntad del rey, en la que hacía heredero suyo a Jaime I de Aragón y una comisión de algunos nobles, encabezada por Pedro Ramírez de Piédrola, obispo de Pamplona, se presentaron en «Provins y en nombre de los Estados invitó a Teobaldo, conde de Champaña, a tomar la corona navarra. Teobaldo hizo su entrada en Pamplona el 5 de mayo de 1234 y tres días después era elevado sobre el pavés en la catedral» donde juró los fueros del reino, nutriendo a la corona de Navarra con una reconocida dinastía de adinerados vasallos del rey de Francia afincados en el norte del reino e instaurando la llamada «Casa de Champaña».

Selló pactos con Castilla, Aragón e Inglaterra, que le permitieron consolidarse en la corona. Gobernó ayudado por nobles de Champaña, quienes recibieron importantes cargos. Redujo la importancia de las tenencias como división territorial e implantó cuatro grandes distritos encomendados a merinos, a quienes atribuyó funciones fiscales y de orden público. En su reinado se redactó el Fuero General de Navarra, el conjunto de normas y costumbres que habían regido la vida política en tiempo de la dinastía Jimena; de esta manera se produjo la transición en el reino de Navarra del derecho político consuetudinario al derecho positivo.

Acercamiento a Castilla 
Para lograr el apoyo de Castilla, el 31 de octubre de 1234 se firma el tratado de Logroño con el compromiso del matrimonio de su hija Blanca con Alfonso, el futuro Alfonso X el Sabio, o en su defecto el segundo hijo y Blanca, en ese momento única hija del monarca navarro y heredera exclusiva de Navarra. Si tuviera más descendientes Teobaldo se reservaban para ellos solamente los dominios champañeses. En este tratado, Fernando III el Santo ofrecía a Teobaldo los puertos de Fuenterrabía y San Sebastián con las tierras de Guipúzcoa más el importe de las rentas de Logroño y Calahorra mientras el navarro viviera, pero no las de Álava, como también pretendía Teobaldo; así el reino de Navarra tendría salida natural al mar Cantábrico. Este tratado, que no llegó a cumplirse, hubiera podido significar la incorporación de Navarra a Castilla. Parece ser que al año siguiente prometió a su hija Blanca con el conde de Bretaña.

Rey cruzado 
En agosto de 1239 partió al frente de un ejército cruzado a Tierra Santa, en la conocida como cruzada de los barones. A pesar de ser derrotado, las rencillas entre musulmanes le permitieron firmar la paz y obtener para los cristianos Jerusalén, Belén y Ascalón. Regresó de la cruzada a finales de 1240, pasando gran parte de su reinado viajando continuamente de Navarra a Champaña.

Ruptura con el obispo de Pamplona 

Mientras que el obispo Pedro Ramírez de Piédrola encabezó la comitiva desplazada a Provins buscando la coronación de Teobaldo, la relación con la sede eclesiástica pamplonesa se fue deteriorando. Uno de los primeros encontronazos se produjo con la sepultura del anterior monarca, Sancho VII el Fuerte, que se disputaban Santa María de Tudela, el monasterio de la Oliva y Roncesvalles.

Mantuvo grandes diferencias con el obispo de Pamplona, Pedro Jiménez de Gazólaz, elegido en enero de 1242 tras varios años de sede vacante tras fallecer Ramírez de Piédrola en 1238. El nuevo obispo de Pamplona compareció ante el papa Inocencio IV al que expuso los agravios y atropellos cometidos por el monarca navarro. Teobaldo I, condenado varias veces, se negó a responder ante los tribunales papales. El obispo se tuvo que refugiar en Navardún, capital de la Valdonsella que, aun perteneciendo eclesiásticamente a la diócesis de Pamplona, era reino de Aragón cuya protección buscaba. Un concilio provincial celebrado el 25 de febrero de 1250 en Alcañiz, con la presencia del arzobispo de Tarragona y los obispos de Huesca, Pamplona, Vich, Lérida, Zaragoza y Valencia, llegó a excomulgarle en toda la provincia eclesiástica de Tarragona por desterrar y despojar de todos sus bienes al obispo y a los canónigos de Pamplona. Aunque el Papa le había concedido un privilegio especial por el cual, sin el mandato de la Santa Sede, nadie podía excomulgar al conde de Champaña, este privilegio no abarca ni a Navarra ni a su papel como rey. Teobaldo trató de hacer valer este privilegio sin éxito.

Rey trovador 
Teobaldo es conocido con el sobrenombre de «el Trovador» por su fama de poeta y músico, que ya tuvo en su época y que la historia ha confirmado.

Murió en Pamplona al regreso de uno de sus viajes a Champaña, el 8 de julio de 1253, y aunque fue finalmente enterrado en la Catedral de Pamplona, cogió al rey «excomulgado por el papa, el concilio provincial y el obispo diocesano.»

Matrimonios y descendencia 
Teobaldo se casó en tres ocasiones. Primero con Gertrudis de Dagsburgo en 1220, y se divorció de ella dos años después cuando se hizo mayor de edad. No tuvieron hijos.

En segundas nupcias se casó en 1222 con Inés de Beaujeu, hija de Guicardo IV, señor de Beaujeu, y su esposa, Sibila de Flandes. El matrimonio tuvo al menos una hija: 

 Blanca de Navarra (1226-1283), que casó con Juan I, duque de Bretaña y fue madre de Juan II, duque de Bretaña.

Inés murió en 1231. 

Teobaldo se casó en tercer lugar con Margarita de Borbón. Teobaldo y Margarita tuvieron seis hijos:
 Leonor (1233-¿?), murió joven;
 Pedro (¿?-1265);
 Margarita de Navarra, duquesa de Lorena, casada en 1255 con el duque Federico III de Lorena (1238-1303);
 Teobaldo II de Navarra (1238-1270), casado en 1255 con Isabel de Francia;
 Beatriz de Navarra (1242-1295), casada en 1258 con Hugo IV, duque de Borgoña (1212-1272);
 Enrique I de Navarra, casado con Blanca de Artois en 1269.

De su relación extramatrimonial con Marquesa López de Rada, hija de Lope Díaz de Rada y de Brunisen de Narbona, nació Marquesa Gil de Rada, esposa de Pedro Fernández de Hijar, hijo ilegítimo de Jaime I de Aragón.

También fue padre de Inés de Navarra, quien casó con Álvar Pérez de Azagra, IV señor de Albarracín, ambos están enterrados en el Monasterio de Piedra. Una hija de este matrimonio, Teresa Álvarez de Azagra, heredera del señorío de Albarracín, fue la esposa de Juan Núñez I de Lara, y otra hija, Elfa Álvarez de Azagra, contrajo matrimonio con Jaime I de Jérica.

También consta que fue padre de Berenguela de Navarra, priora del monasterio de San Pedro de Ribas de Pamplona.

El Fuero General de Navarra 

Es un episodio relevante durante este reinado se convirtió en un hito dentro del derecho foral navarro es la compilación del Fuero General de Navarra en 1238. Son un «conjunto de normas de derecho consuetudinario que fueron recogidas por juristas anónimos próximos a la corte» del rey que acabó siendo un ius commune Navarrae o Fuero General. Este texto se fija en doce capítulos y se extiende a toda Navarra. Posteriormente con Felipe III de Evreux, en 1330, y con Carlos III el Noble, en 1418, se aprueban sendos «Amejoramientos o fueros nuevos.»

Discografía 
Los siguientes discos incluyen algunas piezas de este rey trovador:
 Tres culturas. Eduardo Paniagua y Luis Delgado. Pneuma PN-100. Incluye las piezas: «Amours me fait comencier» y «Phelipe» (información en medieval.org — en inglés)
 Danzas medievales españolas. Eduardo Paniagua Group. M·A Recordings M034A. Incluye las piezas: «Li Rosignox», «Phelipe, je vous demand» y «Dame» (información en medieval.org — en inglés)

Ancestros

Sucesiones

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Artículo sobre Teobaldo I en Goldberg Magazine.
 Grove Music Online Artículo: Thibaut IV, Count of Champagne and Brie, King of Navarre por Theodore Karp, fundamentalmente centrado en el aspecto musical (en inglés — requiere suscripción).

Nobles de Francia del siglo XIII
Reyes de Navarra
Reyes de España del siglo XIII
Troveros
Hijos póstumos
Poetas de España del siglo XIII
Poetas de Francia del siglo XIII
Condado de Champaña
Participantes cristianos en la sexta cruzada
Participantes cristianos en la cruzada de los barones
Fallecidos en Pamplona
Nacidos en Troyes